Palazzo Durazzo – palazzo di Firenze
 Palazzo Durazzo (oggi Palazzo Reale) – palazzo di Genova
 Palazzo Durazzo-Cattaneo Adorno – palazzo di Genova
 Palazzo Durazzo-Pallavicini – palazzo di Genova
 Palazzo Durazzo-Zoagli – palazzo di Genova
 Palazzo Pietro Durazzo – palazzo di Genova